

Geografia

In Francia 
 Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle – principale aeroporto di Parigi
 Stazione Aéroport Charles-de-Gaulle 1 – stazione ferroviaria del Terminal 1 e 3 dell'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle
 Stazione Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV – stazione ferroviaria del Terminal 2 dell'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle
 Place Charles-de-Gaulle (in precedenza place de l’Étoile) – piazza di Parigi
 Charles de Gaulle - Étoile – stazione ferroviaria della metropolitana di Parigi e del RER A, situata sotto la Place Charles-de-Gaulle
 Pont Charles-de-Gaulle – ponte di Parigi

Nel mondo 
 Lycée Français Charles de Gaulle – scuola pubblica francese a Londra

Persone 
 Charles de Gaulle (1890-1970) – generale e uomo politico francese
 Charles de Gaulle (1948) – avvocato e uomo politico francese; nipote del generale de Gaulle
 Charles de Gaulle (1837-1880) – scrittore, specialista delle lingue celtiche; zio del generale de Gaulle

Altro 
 Fondation Charles-de-Gaulle (in precedenza anche Institut Charles-de-Gaulle) – fondazione per far conoscere e perpetuare la memoria e l'azione del generale de Gaulle
  – portaerei della Marine nationale
 Governo de Gaulle I (1944-1945) – governo della Quarta Repubblica francese
 Governo de Gaulle II (1945-1947) – governo della Quarta Repubblica francese
 Governo de Gaulle III (1958-1959) – governo della Quarta Repubblica francese